Lindved ist

 der dänische Name der Gemeinde Lindewitt im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein
 die dänische Ortschaft Lindved (Odense) bei Odense